Nova Topola je lahko:
 Nova Topola, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Nova Topola, Srbija